Live at the Fillmore East, March 7, 1970: It's About that Time é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns ao vivo de 2001